Drozdovi, (Turdidae)', porodica ptica iz reda vrapčarki (Passeriformes). 
Drozd (riba), riba iz porodice usnača (Labridae'')